Убаганский район:

 Убаганский район — название Алтынсаринского района Костанайской области в 1935-1990-х годах.
 Убаганский район — название Сарыкольского района Костанайской области в 1928—1935 годах.